Mehlbirne (teils im Dialekt aus Mehlbeere entstanden) stand oder steht für:
 Bollweiler Birne

 Echte Mehlbeere
 Elsbeere
 bestimmte Weißdorne wie
 Eingriffeliger Weißdorn
 Zweigriffeliger Weißdorn
 Azaroldorn
 Mispel